CPT (Ціна тисячі контактів)
 CPT(Індекс)
  — абревіатура військового звання «капітан» у збройних силах США.